Fulbrook – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Fulbrook – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)